Japonska Formula 3000 sezona 1992 je bila šesto prvenstvo Japonske Formule 3000.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R25=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NC=ni uvrščen NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral DIS=diskvalificiran (21)=mesto po treningu, toda štartno mesto ni bilo prosto

1992 v športu
1992